

Astronomia 
 Kant – cratere lunare
 7083 Kant – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Kant – città del Kirghizistan settentrionale
 Kant – torrente del Piemonte

Persone 
 Agnes Kant – politico olandese
 Hari Kant – hockeista su prato canadese
 Hermann Kant – scrittore tedesco
 Immanuel Kant – filosofo tedesco
 Krishan Kant – politico indiano
 Lewis Kant – artista e scrittore messicano

Altro 
 Eva Kant – personaggio del fumetto Diabolik
 KANT – software di algebra computazionale
 KANT – emittente radiofonica statunitense

Pagine correlate
Cant